Zucchini steht für:

 Zucchini, ein Gartenkürbis

Zucchini ist der Familienname folgender Personen:

 Faustino Zucchini (1771–1828), italienischer Geistlicher
 Gregorio Zucchini (vor 1560–nach 1616), italienischer Benediktinermönch und Komponist
 Luigi Zucchini (1915–1986), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mario Zucchini (1910–1997), italienischer Eishockeyspieler